Az 1992-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a horvát Goran Ivanišević előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jim Courier (Harmadik kör)
  Stefan Edberg (Negyeddöntős)
  Michael Stich (Negyeddöntős)
  Boris Becker (Negyeddöntős)
  Pete Sampras (Elődöntős)
  Petr Korda (Második kör)
  Michael Chang (Első kör)
  Goran Ivanišević (Döntős)

  Guy Forget (Negyeddöntős)
  Ivan Lendl (Negyedik kör)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)
  Andre Agassi (Bajnok)
  Brad Gilbert (Harmadik kör)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
  Alexander Volkov (Harmadik kör)
  David Wheaton (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1